Lápiz puede hacer referencia a:

 El lápiz como instrumento de escritura.
 El lápiz óptico para "escribir" en una pantalla electrónica.
 A la versión de una historieta denominada lápiz final.
 Al lápiz de los editores gráficos.
 A la película El lápiz del carpintero.
 A los juegos de lápiz y papel.